Иж-Бобья — топоним в России:

 Иж-Бобья — село в Агрызском районе Татарстана.
Иж-Бобья — ж.-д. станция в Агрызском районе Татарстана.
 Иж-Бобья — деревня в Граховском районе Удмуртии.